Кубок Футбольної ліги 1980–1981 — 21-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вперше здобув «Ліверпуль».

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/12 серпня 1980

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/11 серпня 1980

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/12 серпня 1980

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/13 серпня 1980

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 серпня/2 вересня 1980

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 серпня/3 вересня 1980

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 серпня/2 вересня 1980

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 серпня/3 вересня 1980

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня 1980

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 вересня 1980

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 вересня 1980

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 вересня 1980

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 жовтня 1980

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 жовтня 1980

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 жовтня 1980

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 листопада 1980

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 листопада 1980

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 листопада 1980

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 грудня 1980

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 грудня 1980

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 грудня 1980

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 січня/10 лютого 1981

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 січня/10 лютого 1981

|}

Фінал 

Перегравання

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf  
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase  

1980–1981
1980 у футболі
1981 у футболі
1980 в англійському спорті
1981 в англійському спорті